

Hydronyme 
 La Volane est une rivière ardéchoise et un affluent de l'Ardèche, donc un sous-affluent du Rhône.

Toponyme 
 Antraigues-sur-Volane, est une commune française, située dans le département de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes.